Promotora Musical, S.A. de C.V., más conocida como Mixup, es una cadena mexicana de tiendas de música en CD y Vinilos, videojuegos, Blu ray, libros, Casete, LP, VHS y DVD's fundada el 4 de junio del año 1973 en la Ciudad de México, que ofrece productos nacionales y de importación.

Almacenes 
Mixup cuenta con 27 almacenes ubicados en el área metropolitana de la Ciudad de México, 36 almacenes en el interior de la República.

Véase también 
Grupo Carso
Sanborns

Enlaces externos
Página oficial

Grandes almacenes
Empresas de México
Empresas multinacionales
Tiendas de música
Grupo Sanborns